Donata Karaliene , född Vištartaitė den 11 juni 1989, är en litauisk roddare.

Karaliene tävlade för Litauen vid olympiska sommarspelen 2012 i London, där hon slutade på 8:e plats i singelsculler. 

Vid olympiska sommarspelen 2016 i Rio de Janeiro tog Karaliene tillsammans med Milda Valčiukaitė brons i dubbelsculler. Vid olympiska sommarspelen 2020 i Tokyo slutade Karaliene på fjärde plats tillsammans med Milda Valčiukaitė i dubbelsculler.

Källor

Donata Karaliene på Internationella roddförbundets webbplats

Noter

Litauiska roddare
Världsmästare i rodd
Europamästare i rodd
Olympiska bronsmedaljörer 2016
Litauiska olympiska bronsmedaljörer
Tävlande vid olympiska sommarspelen 2012 från Litauen
Tävlande i rodd vid olympiska sommarspelen 2012
Tävlande vid olympiska sommarspelen 2016 från Litauen
Tävlande i rodd vid olympiska sommarspelen 2016
Tävlande vid olympiska sommarspelen 2020 från Litauen
Tävlande i rodd vid olympiska sommarspelen 2020
Födda 1989
Levande personer
Kvinnor
Litauiska idrottare under 2000-talet